В США насчитывается 2 округа с названием Брадфорд ():
 Брадфорд — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Брадфорд — административно-территориальный округ в штате Флорида, США.